Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

32001–32100. • 32101–32200. • 32201–32300. • 32301–32400. • 32401–32500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája